Землетруси магнітудою понад 4.0 балів за шкалою Ріхтера з епіцентрами в Іспанії, що сталися впродовж останніх шістдесяти років: 
 29 березня 1954 — 7.0 балів (Дуркаль, Гранада)
 9 травня 1989 — 5.3 балів (Тенеріфе, Канарські острови).
 20 грудня 1989 — 5.3 балів
 2 лютого 1999 — 5.2 балів (Пуебла де Мула, Мурсія)
 6 серпня 2002 — 4.5 балів
 29 січня 2005 — 4.7 балів
 12 серпня 2007 — 5.1 балів (Педро-Муньос, Сьюдад-Реаль )
 17 грудня 2009 — 6.3 балів (Атлантичний океан)
 12 квітня 2010 — 4.7 балів (Гранада)
 11 травня 2011 — 5.1 бали (Лорка, Мурсія)

Примітки

Посилання 
 Список великих землетрусів в Іспанії
 Землетруси в Іспанії 

Списки:Іспанія
Списки:Землетруси